Yuma County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:

 Yuma County (Arizona) – okres v Arizoně
 Yuma County (Colorado) – okres v Coloradu